Kinga Rajda (ur. 22 grudnia 2000 w Szczyrku) – polska skoczkini narciarska. Uczestniczka mistrzostw świata seniorów (2019) oraz juniorów (2016–2019), brała też udział w zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży (2016). Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, czterokrotna mistrzyni kraju. Rekordzistka Polski w długości skoku narciarskiego kobiet.

Zwyciężczyni klasyfikacji generalnej FIS Cupu w sezonie 2015/2016 i druga zawodniczka tego cyklu w sezonie 2016/2017. Zwyciężczyni Pucharu Karpat z sezonu 2015/2016 i druga zawodniczka klasyfikacji generalnej tego cyklu w sezonie 2014/2015. Wielokrotnie stawała na podium konkursów niższej rangi – Letniego Pucharu Kontynentalnego, FIS Cupu i Pucharu Karpat.

Od sezonu letniego 2015 członkini kobiecej reprezentacji Polski w skokach narciarskich.

1 marca 2023 roku ogłosiła zakończenie kariery sportowej.

Przebieg kariery

Początki kariery (do 2014) 
Rajda początkowo uprawiała narciarstwo alpejskie. Pierwszy skok w karierze oddała na skoczni Antoś.

W zawodach krajowych zadebiutowała w październiku 2010 roku.

Od edycji z 2011 roku, którą zakończyła na 7. pozycji (z dorobkiem 80 punktów) w klasyfikacji generalnej dziewcząt, bierze udział w zawodach cyklu Lotos Cup. W kolejnych sezonach zajmowała wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej tego cyklu – w 2012 roku zwyciężyła wśród dziewcząt młodszych (610 punktów), w 2013 roku uplasowała się w tej rywalizacji na 4. pozycji (290 pkt.), a w 2014 roku wśród dziewcząt młodszych zajęła 3. miejsce (310 pkt.).

W maju 2012 roku ustanowiła rekord skoczni K17 w Goleszowie (16,5 metra – rok później skoczyła pół metra dalej, jednak nie ustała tego skoku; rekord ten został poprawiony 2 lata później przez Dominikę Zawadę) i rekord skoczni K17 w kompleksie Centrum w Wiśle (15 metrów).

Sezon 2014/2015

Sezon letni 2014 
W 2014 roku rozpoczęła naukę w szkole mistrzostwa sportowego w Szczyrku.

Rajda w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) zadebiutowała pod koniec sierpnia 2014 roku, podczas zawodów FIS Cupu w czeskim Frenštacie pod Radhoštěm, wcześniej startowała jedynie w zawodach krajowych cyklu Lotos Cup. W obu konkursach zajęła wówczas 20. pozycję.

We wrześniu 2014 roku wystartowała we wszystkich czterech konkursach Pucharu Karpat sezonu 2014/2015. Podczas zawodów w Szczyrku zajęła 1. i 3. miejsce, a w rumuńskim Râșnovie była 7. i 6. W klasyfikacji generalnej cyklu zdobyła łącznie 236 punktów i zajęła 2. pozycję, przegrywając jedynie z Rumunką Cariną Militaru.

27 i 28 września 2014 roku ponownie wystartowała w konkursach FIS Cupu. W rumuńskim Râșnovie zajęła 9. i 5. miejsce. Były to jej ostatnie starty w zawodach tego cyklu w sezonie 2014/2015. W klasyfikacji generalnej zdobyła łącznie 96 punktów i uplasowała się na 26. pozycji

11 października 2014 roku wzięła udział w pierwszych w historii mistrzostwach Polski kobiet w skokach narciarskich rozegranych na obiekcie HS77 w Szczyrku. Po skokach na odległość 59,5 metra i 60,5 metra zdobyła brązowy medal, przegrywając z Magdaleną Pałasz i Joanną Szwab.

Sezon zimowy 2014/2015 
W styczniu 2015 roku zadebiutowała w Pucharze Kontynentalnym. W rozegranych w szwedzkim Falun konkursach zajęła odpowiednio 17. i 16. pozycję. W klasyfikacji generalnej sezonu 2014/2015 zdobyła 29 punktów i uplasowała się na 32. miejscu.

W marcu 2015 roku w Szczyrku na skoczni HS77, po skokach na odległość 70 i 67,5 metra, została mistrzynią Polski w kategorii juniorek, pokonując drugą w tych zawodach Joannę Szwab o blisko 60 punktów.

W sezonie 2014/2015 Rajda zwyciężyła także w klasyfikacji generalnej cyklu Lotos Cup w kategorii juniorek z dorobkiem 720 punktów.

Sezon 2015/2016

Sezon letni 2015 
Po zakończeniu sezonu 2014/2015 została włączona do reprezentacji Polski kobiet w skokach narciarskich.

Starty w zawodach pod egidą FIS’u w sezonie letnim 2015 rozpoczęła w lipcu w austriackim Villach w zawodach cyklu FIS Cup. W pierwszym konkursie została zdyskwalifikowana za naruszenie wprowadzonych wówczas przepisów dotyczących kombinezonów skoczków i skoczkiń – przed pierwszym skokiem poklepała się bowiem po udach, łamiąc tym samym zakaz dotykania kombinezonów poniżej bioder. Dzień później zajęła 11. pozycję.

W sierpniu wzięła także udział w kolejnych konkursach cyklu FIS Cup. 29 sierpnia w Szczyrku, po skokach na odległość 81 i 84,5 metra, zwyciężyła w konkursie, stając się tym samym pierwszą polską skoczkinią w historii, która wygrała w zawodach tej rangi. Dzień później także stanęła na podium, przegrywając jedynie z Rumunką Danielą Haralambie i Niemką Arantxą Lancho.

24 września w rumuńskim Râșnovie zwyciężyła w konkursie Pucharu Karpat (w zawodach uzyskała drugi wynik, jednak Magdalena Pałasz, która uzyskała najwyższą notę, ze względów regulaminowych – w Pucharze Karpat uwzględnia się wyłącznie skoczków w wieku do 18 lat – startowała poza konkurencją). Dzień później również wygrała, tym razem uzyskując najwyższą notę. Dzięki tym wygranym zwyciężyła w cyklu Pucharu Karpat w sezonie 2015/2016. Podczas drugiej serii drugiego konkursu skokiem na odległość 67 metrów wyrównała, ustanowiony wcześniej przez Mizuki Yamaguchi, letni rekord skoczni K-64 (HS 71) położonej w kompleksie Trambulina Valea Cărbunării.

26 września, także w Râșnovie, ponownie wystartowała w zawodach FIS Cupu. Zajęła wówczas trzecią pozycję, przegrywając z Haralambie i Austriaczką Lindą Grabner, zostając po tym konkursie, po raz pierwszy w historii startów Polek, liderką tego cyklu. Dzień później ponownie stanęła na najniższym stopniu podium, przegrywając z Haralambie i Grabner. Sprawiło to jednak, że spadła na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej FIS Cupu w sezonie 2015/2016.

9 października 2015 w drugich w historii mistrzostwach Polski kobiet w skokach narciarskich, rozegranych na obiekcie HS106 w Szczyrku, po skokach na odległość 87,5 i 89,5 metra, zdobyła złoty medal tej imprezy, pokonując drugą zawodniczkę (Magdalenę Pałasz) różnicą 30 punktów.

Sezon zimowy 2015/2016 
W grudniu 2015 po raz pierwszy w karierze Rajda została zgłoszona do zawodów Pucharu Świata, rozgrywanych w norweskim Lillehammer. W kwalifikacjach, po skoku na odległość 83,5 metra, zajęła 23. miejsce i awansowała do konkursu głównego, w którym, po skoku na odległość 78,5 metra, uplasowała się na 36. pozycji.

W styczniu 2016 została powołana do składu reprezentacji Polski na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży 2016. 15 stycznia 2016 roku, po trwającej około 1,5 miesiąca przerwie w startach na tym poziomie, powróciła do rywalizacji międzynarodowej. W niemieckim Oberwiesenthal zadebiutowała wówczas w cyklu Alpen Cup, zajmując w pierwszym konkursie 5. pozycję (ex aequo z Larą Malsiner i Katrą Komar), a w drugim plasując się na 6. miejscu.

30 stycznia 2016 w Oberstdorfie, po skokach na odległość 86,5 i 83 metrów, zajęła 30. pozycję w konkursie Pucharu Świata, tym samym stając się drugą polską skoczkinią w historii (po Magdalenie Pałasz), który zapunktowała w zawodach tego cyklu. Dzień później na tym samym obiekcie, po skoku na odległość 73 metrów, uplasowała się na 34. miejscu w kwalifikacjach i nie awansowała do konkursu głównego.

Sezon 2016/2017

Sezon letni 2016

Sezon zimowy 2016/2017

Sezon 2017/2018

Sezon letni 2017

Sezon zimowy 2017/2018

Sezon 2018/2019

Sezon letni 2018

Sezon zimowy 2018/2019

Sezon 2019/2020

Sezon letni 2019

Sezon zimowy 2019/2020 
Zimową część sezonu 2019/2020 rozpoczęła od występów w zawodach niższej rangi. W Pucharze Kontynentalnym w Notodden 13 grudnia 2019 była 10., a dzień później 8. (w drugim z tych konkursów w uzyskała najlepszy, ex aequo z Theą Minyan Bjørseth, rezultat 2. serii, awansując z 24. lokaty zajmowanej po 1. skoku). Tydzień później dwukrotnie stanęła na podium FIS Cupu w Oberwiesenthal – 21 grudnia była trzecia (po 1. skoku prowadziła), a dzień później odniosła zwycięstwo.

W styczniu 2020 powróciła do rywalizacji w Pucharze Świata, po raz pierwszy biorąc udział w zawodach rozgrywanych w Japonii. W Sapporo w obu startach uzyskiwała lepsze wyniki w kwalifikacjach niż w konkursach głównych – 11 stycznia w kwalifikacjach była 19, a w konkursie 21. (poprawiając tym samym najlepszy w historii wynik uzyskany przez Polkę w tym cyklu), a w niedzielę w kwalifikacjach była 11., w konkursie zajmując 24. pozycję. Podobne rezultaty uzyskała tydzień później w Zaō, gdzie w kwalifikacjach do 1. konkursu indywidualnego była 18., a w głównej części rywalizacji zajęła 23. lokatę (po 1. serii była 12.). Dzień później, 18 stycznia, w debiucie reprezentacji Polski w konkursie drużynowym Pucharu Świata kobiet, zajęła ostatnią, 8. lokatę, uzyskując zdecydowanie najlepsze rezultaty w swoim zespole. W 2. zawodach indywidualnych w Zaō zajęła 22. pozycję, uzyskując 15. rezultat drugiej serii.

Po powrocie do Europy w Râșnovie po raz pierwszy w sezonie nie awansowała do drugiej serii, zajmując 34. lokatę. Dzień później jednak ponownie punktowała, plasując się na 23. pozycji.

Sezon 2020/2021

Sezon letni 2020

Sezon zimowy 2020/2021

Sezon 2021/2022

Sezon letni 2021

Sezon zimowy 2021/2022

Sezon 2022/2023

Sezon letni 2022

Sezon zimowy 2022/2023 
W Pucharze Świata wzięła udział w konkursach, gdzie zajęła 36 miejsce podczas konkursów w Wiśle i Titisee-Neustadt (dwa razy na 36 miejscu), Lillehammer, gdzie nie przeszła kwalifikacji oraz w Hinterzarten gdzie uplasowała się na 36 i 34 miejscu.

Podczas Mistrzostw Świata w Planicy nie przeszła kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej, wraz z drużyną zajęła 9 miejsce podczas konkursu drużynowego. Ponadto wzięła udział w konkursie mikstów, gdzie wraz z Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą oraz Nicole Konderlą zajęła 8 miejsce. Po konkursie indywidualnym na dużej skoczni, gdzie zajęła 23 pozycję ogłosiła zakończenie kariery sportowej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Rajdy na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Rajdy na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Rajdy na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Rajdy na uniwersjadzie – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Puchar Karpat

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Karpat chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Karpat chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Karpat

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Mistrzostwa Polski

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polskie skoczkinie narciarskie
Polscy skoczkowie narciarscy na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 2000
Ludzie urodzeni w Szczyrku
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2023